Шамалды-Сай (кирг. Шамалдуу-Сай) посёлок городского типа (статус присвоен в 1957 году) в Джалал-Абадской области Киргизии. Подчинён администрации города Таш-Кумыр.

Возник при строительстве Уч-Курганской ГЭС. Расположен на реке Нарын при одноимённой железнодорожной станции на линии Учкурган — Таш-Кумыр.

Население

Примечания 

Населённые пункты Джалал-Абадской области
Посёлки городского типа Киргизии